Duns (Schotland)
 Düns (Oostenrijk)